Пенка́льский () — фамилия польского происхождения, известные носители:
 Пенкальский, Лешек (род. 1966) — польский убийца.
 Пенкальский, Пётр Франциск (1791—1874) — польский церковный историк.
 Пенкальский, Симон (Симон Пекалид; ок. 1567 — после 1616) — польский поэт.